Kamianka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Kamianka, village du powiat de Łosice
 Kamianka, village du powiat d'Ostrołęka, dans la voïvodie de Mazovie
 Kamianka, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Kamianka, village du powiat de Sokołów

en Ukraine :
 Kamianka, ville de l'oblast de Tcherkassy.
 Kamianka-Bouzka, ville de l'oblast de Lviv.
 Kamianka-Dniprovska, ville de l'oblast de Zaporijia.
 Kamianka (affluent du Bazavlouk), rivière en Ukraine.
 Kamianka est une rivière d'Ukraine qui est un affluent de la Ros.
 Kamianka, village de l'oblast de Tchernivtsi.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme